Paternostro – figura araldica
 Paternostro – cognome italiano
 Francesco Paternostro – politico italiano
 Paolo Paternostro – politico italiano
 Sandro Paternostro – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Alessandro Paternostro – giurista e politico italiano